Лос Сауситос има више значења:

 Лос Сауситос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Сауситос, Прадо Алегре (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Сауситос (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Сауситос (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сауситос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сауситос (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сауситос, Ел Саусито (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Сауситос, Антонио Исаси (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Сауситос, Ел Саусито (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Сауситос (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику